Busch se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anton Busch
 Elizaveta Aleksandrovna Busch
 Nicolaĭ Adolfowitsch Busch